Badile – attrezzo 
 Badile – frazione del comune lombardo di Zibido San Giacomo
 Pizzo Badile – montagna del Gruppo Masino-Bregaglia
 Pizzo Badile Camuno – montagna delle Alpi Retiche meridionali
 Antonio Badile – pittore 1518-1560
 Giovanni Badile – pittore 1379-1451